

Geografia

Milken, oggi Miłki – comune nel voivodato della Varmia-Masuria

Altro 
Michael Milken – finanziere e filantropo statunitense